Хе́зер Не́дохин (, урождённая Хе́зер Го́дберсон, ; ) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу, скип сборной Канады — бронзового призёра  (, ). Чемпион ,  (, ). Играет на позиции четвёртого.

В 2015 объявила о завершении спортивной карьеры, но время от времени принимает участие в турнирах (включая и турниры самого высокого национального уровня, как ).

С 2016 начала тренировать женские команды — сначала клубные, а затем и женскую сборную Канады.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (, ), серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2009).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2013).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2012, 2014).
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Окончила колледж Grande Prairie Regional College, а также North Peace High School. До 2014 была домохозяйкой, с 2014 стала бизнес-менеджером кёрлинг-клуба Sherwood Park Curling Club (, пров. Альберта). Замужем, муж Дэвид Недохин — трёхкратный чемпион мира по кёрлингу (, , ).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады